Чистяков, Алексей Алексеевич:
 Чистяков, Алексей Алексеевич (род. 1963) — российский учёный-юрист.
 Чистяков, Алексей Алексеевич (род. 1974) — украинский футболист, тренер.